

Geografia 
 Arnót – comune dell'Ungheria nella provincia di Borsod-Abaúj-Zemplén

Persone 
 Elizabeth Arnot – calciatrice scozzese
 Wade Arnot Gugino – ex cestista statunitense naturalizzato francese

Altro 
 Centrale Arnot – centrale a carbone nella provincia di Mpumalanga in Sud Africa